Liběšice: ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Liběšice u Litoměřic (Liebeschitz), Gemeinde im Okres Litoměřice
 Liběšice u Žatce (Libeschitz), Gemeinde im Okres Louny
 Liběšice u Želenic (Liebschitz), Ortsteil der Gemeinde Želenice, Okres Most
 Liběšice (Libesitz), Ortsteil der Gemeinde Češov, Okres Jičín